Українські січові стрільці
 1-ша бригада УСС
 Вишкіл УСС
 Гуцульська сотня УСС
 Пресова кватира УСС
 УСС (значення)

 Усс Віктор Петрович — голова колгоспу, Герой Соціалістичної Праці.
 Усс Степан Миколайович (1978—2014) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

 Усс (Атлантичні Піренеї) — муніципалітет у Франції, в регіоні Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї.
 Усс-Сюзан — муніципалітет у Франції, в регіоні Аквітанія, департамент Ланди.
 Кюїрі-Усс — муніципалітет у Франції, в регіоні Пікардія, департамент Ена.